УЕФА Лига шампиона 2004/05. је 50. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 13. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело 13. јула 2004. првим колом квалификација и завршило се финалним мечом одиграним 25. маја 2005. на Олимпијском стадиону Ататурк у Истанбулу (Турска). Учествовала су 72 клуба из 48 националних савеза.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 13/14. јула, а реванши 21. јула 2004.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 27/28. јула, а реванши 4. августа 2004.

|}

Треће коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 10/11. августа, а реванши 24/25. августа 2004.

|}

1 Први меч је завршен победом Макабија од 2:1, али је утакмица регистрована службеним резултатом 3:0 за Макаби јер је ПАОК играо са играчем који је био суспендован.

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 14. септембра до 8. децембра 2004.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Прве утакмице су одигране 22/23. фебруара, а реванши 8/9. марта 2005.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 5/6. априла, а реванши 12/13. априла 2005.

|}

1 Утакмица је прекинута у 78. минуту при резултату 1:0 за Милан. УЕФА је утакмицу регистровала службеним резултатом 3:0 за Милан.

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 26/27. априла, а реванши 3/4. маја 2005.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп УЕФА 2004/05.
 Интертото куп 2004.

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 Сезона 2004/05. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2004/05. у УЕФА такмичењима